

Calendario

Posiciones finales 

Deportes de motor en 1987
Temporadas del Campeonato Mundial de Sport Prototipos